Gradsko ist:

 Gradsko (Sliwen), Dorf in der Oblast Sliwen in Bulgarien
 Gradsko (Nordmazedonien), Dorf und Gemeinde in der Republik Nordmazedonien